Charles Sangster ist der Name folgender Personen:

* Charles Sangster (Dichter) (1822–1893), kanadischer Dichter
 Charles Sangster (Erfinder) (1872–1935), britischer Erfinder und Unternehmer